Trembita ((af urgermansk: trumba, "at trompetere")) har flere betydninger:

 Trembita (musikinstrument) – En slags alpehorn der traditionelt spilles i det ukrainske højland
 Trembita (spillefilm) – En sovjetisk spillefilm fra 1968 af Oleg Nikolajevskij